Duas espécies de algas vermelhas pluricelulares:
Corallina nana  Zanardini, 1844 - sinônimo de Corallina officinalis Linnaeus, 1758.
Corallina nana Leonormand ex Harvey, 1863 - sinônimo de Jania pusilla (Sonder) Yendo, 1905.

Desambiguação